Les langues sere sont un groupe de langues oubanguiennes parlées en la République centrafricaine et au Soudan du Sud.

Langues 
 le sere
 le bare (viri)

Lexique 
Lexique des langues sere selon Moñino (1988):

Notes et références 

Langue oubanguienne
Langue en République centrafricaine